Bundestagswahlkreis 117 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Oberhausen – Wesel III (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Duisburg II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamm – Unna II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bochum (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Dortmund III – Lünen (1949 bis 1961)